Michael Anderson puede referirse a:

Michael Anderson, director de cine británico;
Michael P. Anderson, astronauta estadounidense;
Michael Anderson, exjugador de baloncesto estadounidense;
Michael Anderson, director de cine británico;
Michael Anderson, jugador de curling canadiense;